Сутя́гин — русская фамилия; имеет женскую форму Сутягина.

Известные носители 
 Сутягин, Александр Васильевич (1915—1991) — советский певец, народный артист РСФСР.
 Сутягин, Георгий Александрович (Градов; 1911—1984) — советский архитектор.
 Сутягин, Иван Евграфович (1928—2013) — машинист угольного комбайна шахты «Буланаш-4», Герой Социалистического Труда.
 Сутягин, Игорь Вячеславович (род. 1965) — сотрудник Института США и Канады РАН, осуждённый за шпионаж.
 Сутягин, Константин Викторович (род. 1964) — российский художник, писатель, режиссёр.
 Сутягин, Николай Васильевич (1923—1986) — лётчик, Герой Советского Союза, генерал-майор.

См. также 
 Сутягинский, Михаил Александрович — депутат Государственной Думы ФС РФ пятого созыва.
 Дом Сутягина